Оана — фамилия. Известные носители:
 
 Оана, Клаудиа (род. 1963) — бразильская певица, актриса театра, кино и телевидения.
 Оана, Морис (1913—1992) — французский композитор и пианист испанского происхождения.